Ла-Эррера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Алькарас-и-Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 63,4 км². Население — 346 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Альбасете